

События 
 Пероннский договор между королём Франции Людовиком XI и герцогом Бургундии Карлом Смелым.
 Вторая женитьба Карла Смелого на Маргарите Йоркской.
 Король Сицилии Фердинанд II Католик (1452—1516).
 Царь Сонгаи Сонни Али занял Тимбукту, столицу Мали, и разбил туарегов и моси.
 После смерти Абулхайр-хана Узбекское ханство распалось на уделы.
 Судебник Казимира.
 После небольших стычек с отрядами тавлинцев, во главе с их предводителем, ставленником распадающейся империи Тимуридов, чеченские отряды отогнали со своих территорий остатки пришлых азиатских племен, с ордами Тимура Хромого, за реку Куму, и вновь стали восстанавливать свои населенные пункты на равнинах и предгорьях Кавказа, с середины XV по начало XVI вв. так было заново основано село Джугурты (Чеченская Республика).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1468 году
 Павел III — папа римский (1534—1549).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1468 году
 Иоганн Гутенберг — изобретатель печатного станка.

См. также